

Geografia
 Flatow – frazione della città tedesca di Kremmen
 Flatow (oggi Złotów) – città polacca

Personalità
 Alfred Flatow – ginnasta tedesco
 Gustav Felix Flatow – ginnasta tedesco